Последний замок (фильм) — американский боевик 2001 года. 
Последний замок (повесть) — фантастическая повесть американского писателя Джека Вэнса.